Acanthodelta janata is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1758 door Linnaeus.

De soort komt voor in tropisch Afrika.

janata
Dier uit het Afrotropisch gebied